Kokotović ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Kokotović (1913–1988), jugoslawischer Fußballspieler und - trainer
 Nada Kokotović, kroatische Theaterregisseurin und Choreografin
 Petar Kokotović (* 1934), jugoslawisch-US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler